

Unidades de medida 
Newton-metro — torque (Nm)
Nanómetro — comprimento (nm)
Milha náutica — comprimento (nm)

Geografia 
Novo México — estado dos EUA (NM)

Tecnologia 
 nm (Unix), um programa de computador utilizado para auxiliar uma depuração

Desambiguações de siglas